Васильевское — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области. Входит в состав Велейской волости.

Расположена в 16 км к северо-западу от райцентра, посёлка городского типа Пушкинские Горы, и в 18 км к северо-востоку от волостного центра, села Велье.

Население

История 
До 1995 года деревня была центром Васильевского сельсовета, с 1995 до 2005 года — центром Васильевской волости. В 2006—2015 годах деревня входила в Новгородкинскую волость, с 2015 года — в Велейскую волость.

Примечания

Ссылки 
  Новгородкинская волость на сайте Пушкиногорской районной администрации

Населённые пункты Пушкиногорского района